Алекса́ндр Дми́триевич Трощи́ло (16 января 1960, Минск) — советский легкоатлет, чемпион мира в эстафете 4×400 метров. Заслуженный мастер спорта СССР (1988). В настоящее время является главным тренером сборной Белоруссии по лёгкой атлетике.

Карьера 
На чемпионате мира 1983 года Александр вместе с Сергеем Ловачёвым, Николаем Чернецким и Виктором Маркиным завоевал золотую медаль в эстафете 4×400 метров.

На чемпионате Европы 1982 года сборная СССР в составе Александра Трощило, ,  и Виктора Маркина заняла 3-е место, уступив командам ФРГ и Великобритании.

Результат, показанный Александром на дистанции 400 метров на соревнованиях «Дружба-84», является национальным рекордом Белоруссии.

Личная жизнь 
Окончил Белорусский государственный университет физической культуры.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Легкоатлеты Минска